Обладнання — дія за значенням «обладнати», процес з облаштування, доповнення чогось чимось.
 Обладнання — сукупність механізмів, приладів, пристроїв і т. ін., необхідних для чого-небудь; спорядження.
 Обладнання — меблі, якими обставлено яке-небудь приміщення; обстановка; внутрішнє убрання кімнати, приміщення.

Див. також 
 Оснащення

Примітки